Кадир Тюрякулович Тюрякулов (Туракулов) (,  — ) — советский государственный деятель, промышленник, экономист.

Биография 
Казах, родился в городе Коканде на территории современного Узбекистана. Происходит из подрода мангытай рода котенши племени конырат.

Учился в русско-туземной школе, окончив шестиклассное Кокандское Высше-начальное училище, он затем 2 года с 1934 по 1936 гг. учился в отделении легкой промышленности Московской Промакадемии имени Сталина.

Образование незаконченное высшее экономическое;

С 1918 левый эсер, служил в Красной армии.

С 1920 член Коммунистической партии.

С 1921—1923 Начальник Канибадамского волостной милиции Ферганской области.

В 1923—1924 Председатель Ошского Угорревкома Ферганской области.

В 1924-25 Заместитель Председателя Кокандского Исполкома.

С 1925—1927 Заместитель Председателя Андижанского Окрплана Ферганской области.

В 1927 году женился на сестре первого Наркома финансов Туркестанской Автономной Советской Социалистической Республики Акбара Исламова Камиле. В 1928 году у них родилась дочь Саида Тюрякулова.

В 1927-28 Управляющий «Узбекбирлашув» Кокандского округа.

С 1928—1931 Директор Кокандского Хлопзавода № 1.

В 1931—1933 Заместитель управляющего УзХлопТреста УзССР.

В 1933-34 Заместитель Председателя СредАзХлопкома СССР.

С 1934—1936 Студент Московской Промакадемии имени Сталина.

В 1936—1938 Заместитель Наркома Земледелия Таджикской АССР и Нарком Земледелия Таджикской АССР .

После расстрела его брата Назира Тюрякулова, в 12 февраля 1938 года Кадир Тюрякулов был арестован и репрессирован. Умер 31 ноября 1960 года в Пскенте, похоронен в городе Коканд.

Семья и потомки 
 Брат — Тюрякулов, Назир Тюрякулович- советский партийный, государственный деятель, дипломат, журналист, филолог. Полномочный представитель СССР в Королевстве Саудовская Аравия, нарком просвещения и председатель ЦИК Туркестанской Автономной Советской Социалистической Республики.
 Жена — Камила Исламова, сестра первого Наркома финансов Туркестанской АССР Акбара Исламова, похоронена в городе Коканд.
 Дочь — Саида Кадировна Тюрякулова, похоронена в городе Коканд.
 Внук — Эльяр Туракулов (Мусабаев) проживает в городе Коканде, Республика Узбекистан,.

Фотогалерея

См. также 
 Большой террор
 Враг народа
 День памяти жертв политических репрессий
 Репрессии в СССР
 Сталинские репрессии
 Тюрякулов, Назир Тюрякулович

Примечания

Литература 
 Назир Тюрякулов — полпред СССР в Королевстве Саудовская Аравия (письма, дневники, отчеты) (1928—1935 гг.). Под ред. Т. А. Мансурова, А. М. Сыздыкова. — М.: Русский Раритет, 2000, 608 с.
 Федор Павлович Лексашев — Заслуженный нефтяник СССР. «Воспоминания о Назире и Кадире Тюрякулове», г. Коканд. (1974 г.)
 ЦГА УзССР ф.р.-17,д40,л,27.
 А. И. Завелев — Книга «история гражданской войны в Туркестане» Москва 1959 г.
 Мансуров Т. А. «Полпред Назир Тюрякулов. Дипломат, политик, гражданин» (2003 г.). ISBN 5-235-02660-8. Мансуров Т. А. Назир Тюрякулов (М.: Молодая гвардия, 2004, 371 стр. 5000 экз.)
 Б. А. Дусткораев — доцент кафедры «Международной журналистики» Института мировых языков Узбекистана, «Назир Тўракулов — журналист, редактор» (журнал «Мухбир» № 12, 1979 г. Ташкент)
 Б. А. Дусткораев, «Истиқлолга ташна ўтган публицист Назир Тўракулов хақида» (газета «Илмий тикланиш» 21 ноября 1995 г. Ташкент)
 Наим Каримов — вице-президент фонда «Шахидлар хотираси» Узбекистана, «Назир Тўракулов» (стр. «Биринчилар», журнал «Жаннатмакон» № 5, 2011 г. Ташкент)
 Федор Павлович Лексашев — Заслуженный нефтяник СССР. «Воспоминания о Назире и Кадире Тюрякулове», г. Коканд, Узбекистан (1974 г.)
 Доктор Маджид Абдельазиз аль Турки «Полпред СССР» (2004 г.)
 Доктор Маджид Абдельазиз бен Насер аль Турки «Полпред Назир Турекулов — создатель истории Туркестана» (2011 г. Эр-Рияд, Королевство Саудовская Аравия)
 Большевистское руководство. С. 252, 256; КПРСДС;
 Мансуров Т. Назир Тюрякулов — советский полпред в Королевстве Хиджаз, Неджд и присоединенные области (с 1932 г. — Королевство Саудовская Аравия) // Назир Тюрякулов — полпред СССР в Королевстве Саудовская Аравия: (Письма, дневники, отчеты. 1928—1935 гг.). М., 2000. С. 7-35; Crowley, 1970. P. 158.

Ссылки 
 
 Газета Егемен Қазақстан. КОРОЛЬ АРХИВІНДЕГІ БЕС СУРЕТ
 И это все о нём. Галина Галкина 
 Таир МАНСУРОВ, доктор политических наук: Как советский посол Н.Тюрякулов покорял арабских принцев (история) 
 Москва: в серии ЖЗЛ вышла книга о дипломате-казахе
 Агентство КАЗИНФОРМ. Торекулов Назир
 Сообщение Посольства РК в РФ
 Газета Егемен Қазақстан. Король архивіндегi бес сурет
 Туракулов, Назир Туракулович (на узб. языке)
 Таир МАНСУРОВ, доктор политических наук: Как советский посол Н. Тюрякулов покорял арабских принцев (история) 
 Назир Тўрақулович Тўрақулов
 Высокая награда почетному профессору ЕНУ Д. Маджед ат-Турки
 Кодир Тўракулов
 Полпред Советского Союза
 Марина Хегай «Полпред своего времени»

Члены КПСС
Выпускники Всесоюзной промышленной академии
Репрессированные в СССР
Революционеры Казахстана
Революционеры Узбекистана
Революционеры России
Реабилитированные в СССР
Персоналии:Туркестан
Похороненные в Коканде
Руководители Ошского уезда
Народные комиссары и министры Таджикской ССР